Comte Emilio Turati (1858-1938), industriel et entomologiste amateur italien
 Comte Ercole Turati (1829-1881), banquier et naturaliste italien
 Comte Gianfranco Turati (1861-vers 1905), entomologiste amateur italien
 Filippo Turati (1857-1932), avocat, homme politique et journaliste italien

Turati peut également désigner : 
 Turati, une station du métro de Milan